Лабокша — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
 Лабокша — річка в Росії, притока Суди.